Beatriz de Portugal (ca. 1380-noviembre de 1439) fue una noble portuguesa, hija natural de Juan I de Portugal e Inés Pires, nacida antes del matrimonio de su padre con la princesa inglesa Felipa de Lancaster. Era la hermana menor del duque Alfonso I de Braganza y, probablemente, fuese legitimada por su padre tal vez junto con su hermano Alfonso, en 1401. Felipa de Lancaster se hizo cargo de la educación de ambos hijos de su marido.

Matrimonios 

Felipa de Lancaster,  hermana del rey Enrique IV de Inglaterra, se encargó de negociar el matrimonio de Beatriz con Thomas FitzAlan, XII conde de Arundel para reforzar la alianza luso-inglesa,  ya sancionada por su matrimonio con el padre de Beatriz, el rey Juan I de Portugal. Thomas, el único hijo de Ricardo FitzAlan, conde de Arundel, y de Isabel de Bohun, que había llegado a la edad adulta, también fue conde de Surrey y de Warrenne.  

El matrimonio se celebró por palabras de presente en Lisboa en abril de 1405 y en octubre del mismo año, Beatriz marchó a Inglaterra acompañada por su hermano Alfonso, por el alférez mayor del reino, por muchos vasallos del rey y por sus damas de compañía.  La boda tuvo lugar en noviembre de 1405 en presencia de los reyes de Inglaterra.  

Beatriz se quedó viuda el 13 de octubre de 1415, sin dar herederos a su marido. En 1421 obtuvo la ciudadanía inglesa con el fin de resolver una disputa sobre la dote.

En 1433 (la licencia de matrimonio es de fecha 20 de enero de 1433), se casó con el conde de Huntingdon, John Holland (1395-1447), el segundo hijo de Juan Holland, duque de Exeter, e Isabel de Lancaster, hija de Juan de Gante. El marido de Beatriz era sobrino del rey Enrique IV de Inglaterra y primo del anterior rey, el destronado Ricardo II de Inglaterra y el nuevo rey, Enrique V de Inglaterra. Beatriz falleció en noviembre de 1439 y recibió sepultura junto con su marido en la iglesia Colegiada de Arundel. Después de la muerte de Beatriz, John Holland se convirtió en duque de Exeter en 1444.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 

Nobles de Portugal del siglo XV
Casa de Avís
Miembros de la Orden de la Jarretera
Hijos ilegítimos de monarcas de Portugal
Fallecidos en Burdeos
Portuguesas del siglo XIV
Portuguesas del siglo XV
Inglesas del siglo XIV
Inglesas del siglo XV